Иван Иванович Бок () — советский геолог, академик АН КазССР (1954), доктор геолого-минералогических наук (1948), лауреат Ленинской премии (1958).

Биография 
Родился 8 октября 1898 года в городе Белебей (Башкирия).

Выпускник Уральского горного института (1928).

В 1928—1938 начальник геологоразведочных партий. В 1938—1968 на научно-преподавательской работе в Казахском горно-металлургическом институте: доцент, профессор, заведующий кафедрой.

В 1958—1975 академик-секретарь Отделения наук о Вселенной и о Земле АН КазССР.

Доктор геолого-минералогических наук (1948), профессор (1948), академик АН КазССР (1954), заслуженный деятель науки КазССР (1955), лауреат Ленинской премии (1958).

Участник и руководитель открытия многих месторождений полезных ископаемых. Выдвинул собственную теорию происхождения сульфидных руд никеля, составил классификацию никель-кобальтовых месторождений Казахстана. Совместно с К. И. Сатпаевым разработал методологические принципы составления карт прогнозов.

Награды и премии 
Награждён орденами Ленина, «Знак Почёта», медалью.

Библиография 
Основные научные работы:
 Серпентиниты Восточного Казахстана и их полезные ископаемые. — Алма-Ата, 1947.
 Агрономические руды, основы их геологии и поисковые признаки. — Алма-Ата, 1955.
 Периодический закон Менделеева и его приложения к геологии. — Алма-Ата, 1970.

Примечания

Ссылки 
 Бок Иван Иванович 
 Бок Иван Иванович
 фото Геология, № 3, 2014 

Геологи СССР
Заслуженные деятели науки Казахской ССР
Преподаватели Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева